Champhai (district), een district van de Indiase staat Mizoram
 Champhai (stad), de hoofdplaats van het Indiase district Champhai